No Mercy (2006) — девятое в истории шоу No Mercy, PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу прошло 8 октября 2006 года на «PNC-арене» в Роли, Северная Каролина, США. В нём принимали участие исключительно суперзвёзды с бренда SmackDown!. Во время шоу прошло 8 поединков.

Главным событием стал четырёхсторонний поединок за титул Чемпиона мира в тяжёлом весе, в котором Король Букер защищал титул от Бобби Лэшли, Батисты и Финли.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт No Mercy 2006

WWE No Mercy
События 8 октября
Октябрь 2006 года
2006 год в Северной Каролине
Спортивные соревнования в Роли